Polícia Civil – corpo di polizia brasiliano
 Polícia Civil – antico corpo di polizia portoghese